Le titre de secrétaire à l’Intérieur est porté par certains ministres chargés des questions de politique intérieure. Voir :
 secrétaire à l'Intérieur des États-Unis pour le ministre américain (United States Secretary of the Interior) ;
 secrétaire du gouvernement du Mexique pour le ministre mexicain (Secretaría de Gobernación) ;
 Bureau de l'Intérieur pour le ministre britannique (Secretary of State for the Home Department ou plus couramment Home Secretary).

Le titre peut également désigner – par exemple en Australie, en Inde ou à Singapour – un haut fonctionnaire placé à la tête du ministère chargé de ces questions, et responsable devant le ministre.